Como Operación Cóndor se conoce a:

 la Operación Cóndor en América del Sur (década de 1970), un operativo conjunto de represión de grupos disidentes de izquierda llevado a cabo por las dictaduras militares del Cono Sur a instancias de la CIA;
 la Operación Cóndor(1954) operación militar Francesa, durante la Batalla de Dien Bien Phu en la Guerra de Indochina;
 la Operación Cóndor (2002) operación militar británica en la Guerra de Afganistán, en respuesta a una emboscada padecida por un grupo del Special Air Service australiano;

Se puede confundir con el llamado:
Operativo Cóndor (1966), demostración realizada en las islas Malvinas por jóvenes argentinos.